Алекса́ндр Фролов:
 
 Фролов, Александр Анатольевич (в монашестве Иннокентий; род. 1979) — архиерей Русской православной церкви, епископ Николаевский и Богородский.
 Фролов, Александр Андреевич (1899—1968) — советский военно-морской деятель, инженер-вице-адмирал, начальник аварийно-спасательного управления ВМФ СССР.
 Фролов, Александр Вадимович (род. 1952) — русский поэт.
 Фролов, Александр Владимирович (род. 1964) — российский предприниматель, мультимиллионер.
 Фролов, Александр Григорьевич (1886—1924) — полковник Генерального штаба.
 
 Фролов, Александр Иосифович (1895—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь ЦК КП(б) Таджикистана.
 Фролов, Александр Константинович (род. 1949) — политический обозреватель, депутат Государственной думы.
 Фролов, Александр Матвеевич (1870—1964) — советский учёный, действительный член АН УССР.
 Фролов, Александр Никитич (1830—1909) — русский художник-мозаичист, академик Императорской Академии художеств.
 Фролов, Александр Николаевич (1863—1939) — инженер путей сообщения
 Фролов, Александр Павлович (1921—1994) — советский военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Фролов, Александр Петрович (1819—1894) — управляющий Петербургским театральным училищем.
 Фролов, Александр Сергеевич (1902—1952) — советский военачальник, адмирал.
 Фролов, Александр Фёдорович (1915—1941) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 
 Фролов, Александр Юрьевич (род. 1990) — российский автогонщик.